Кострони — деревня в Батецком районе Новгородской области. Входит в состав Батецкого сельского поселения.

Название древнеславянского происхождения. Скорее всего Кострони — образование на базе слова костеръ ‘укрепление, крепостная башня’.

География 
Деревня расположена недалеко от районного центра — Батецкого.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Батецкого района